Спасена Ровером (, 1905) — немой черно-белый фильм Сесиля Хепуорта.

Сюжет 
Фильм состоит из последовательности следующих сцен:

1. В богатом доме спит ребёнок, охраняемый псом.

2. Вечером кормилица флиртует с солдатом, и старуха нищая, которой она отказала в милостыне, похищает девочку.

3. В гостиной мать узнает от кормилицы о пропаже ребёнка. Собака прыгает в окно.

4. Собака бежит по улице.

5. Собака заворачивает за угол.

6. Собака прибегает к ручью и быстро переплывает его.

7. Собака проникает в один из домов в пригороде.

8. На чердаке. Старуха-нищенка собирается раздеть девочку. Вбегает собака и пробует отнять девочку. Её выгоняют, и она убегает.

9. Собака на улице.

10. Собака переплывает ручей.

11, 12. Собака на улице.

13. Собака впрыгивает в, окно гостиной и увлекает за собой хозяина.

14, 15, 16, 17. Собака и её хозяин бегут по улицам, пересекают ручей (хозяин в лодке) и прибегают на улицу.

18. Отец отбирает ребёнка у нищенки.

19, 20, 21. Все трое возвращаются.

22. Мать обнимает своего ребёнка.

В ролях 
 Блэр — Ровер
 Маргарет Хепуорт — мать
 Сесиль Хепуорт — отец
 Барбара Хепуорт — ребёнок
 Мэй Кларк — няня

 Художественные особенности «…Съемки сделаны хорошо, и иногда ритм „Спасена Ривером“ уже предвещает первые фильмы Гриффита. Фильм очень трогателен, несмотря на то, что Хепуорт во время погони не снимает с головы цилиндра…» Интересные факты 
 «…Фильм „Спасена Ровером“, длина которого превышала 140 метров (425 футов), был продан по 10 фунтов 12 шиллингов за копию…» Сесиль Хепуорт в 1905—1906 годах снял ещё два варианта этого фильма, пользовавшиеся неизменным успехом.

 Примечания 

 Литература 
 В. Комаров.'' История зарубежного кино. Том 1. Немое кино. — М.: «Искусство», 1965.

Короткометражные фильмы Великобритании
Немые фильмы Великобритании
Чёрно-белые фильмы Великобритании
Фильмы Великобритании 1905 года
Семейные фильмы Великобритании
Фильмы о собаках
Фильмы о похищениях людей
Фильмы о нянях